

Codici 
 MSV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Monticello (New York), Stati Uniti
 MSV – codice vettore ICAO di Aero-Kamov Aircompany (Russia)

Sport 
 – squadra di calcio tedesca